Ottawa of Odaawaag (volk), een inheems-Amerikaanse natie die oorspronkelijk leefde op de noordelijke oevers van Lake Huron op de grens van Canada en de Verenigde Staten

Canada:
Ottawa (stad), de hoofdstad van Canada, genoemd naar het volk, de Odaawaag
Ottawa Lynx, een minor league baseballteam uit deze stad
Ottawa Senators, een ijshockeyclub uit deze stad
Ottawa (rivier), de rivier waaraan de hoofdstad van Canada ligt

Verenigde Staten:
Ottawa (Illinois), een plaats in de staat Illinois
Ottawa (Kansas), een plaats in de staat Kansas
Ottawa (Ohio), een plaats in de staat Ohio
Ottawa Hills, een plaats in de staat Ohio

Zie ook
Ottawa County (doorverwijspagina)